Thelechoris är ett släkte av spindlar. Thelechoris ingår i familjen Dipluridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Thelechoris

en:List of Dipluridae species#Thelechoris